Bengueshow est une webradio ivoirienne qui passe de la musique africaine, et aborde des sujets comme l'excision et le SIDA en Côte d'Ivoire à travers des reportages réalisés par IRIN Radio.

Voir aussi

Articles connexes 
 Medias en Côte d'Ivoire
 Liste des radios en Côte d'Ivoire

Radio en Côte d'Ivoire